Наранхитос има више значења:

 Наранхитос (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Наранхитос, Аројо Секо (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Наранхитос (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Наранхитос (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику